Ilunga est un nom de famille notamment porté par : 

 Hérita Ilunga (1982-), footballeur congolais. 
 Kalala Ilunga (?-?), empereur luba du . 
 Kasongo Ilunga (1972-), homme politique congolais. 
 Sylvestre Ilunga (1947-), homme politique congolais, Premier ministre de la république démocratique du Congo de 2019 à 2021. 
 Yves Diba-Ilunga (1987-), footballeur congolais.